MTS steht für:
 Maschinen-Traktoren-Station
 Flughafen Matsapha in Eswatini (IATA-Code)
 Michigan Terminal System
 MTS (Band), eine deutsche Band
 MTS (Hip-Hop-Band), eine österreichische Rap Crew
 MTS-System, ein nicht mehr gültiges Einheitensystem aus Frankreich
 Multichannel Television Sound, eine Verfahrensweise, um mehrere Tonspuren bei Fernsehausstrahlungen zu übertragen
 die Main-Taunus-Schule, ein Gymnasium in Hofheim/Ts.
 Bahnhof Traunstein (DS100-Code)
Chemie:
 Methyl-Trichlor-Silan, eine flüssige Verbindung, Ausgangsstoff für Silikone
 Triphenyltetrazoliumchlorid eine Tetrazolium-Verbindung
Informatik:
 den MPEG-Transportstrom des AVCHD-Systems, auch als Dateiendung .mts 
 Microsoft Transaction Server, Bestandteil der COM+ Komponentendienste
 mIRC Theme Standard, ein genormtes Themesystem für mIRC
Medizin:
 Manchester-Triage-System, das britische System zur Einschätzung der Behandlungsdringlichkeit in der Notaufnahme
 Medizinischer Thromboseprophylaxestrumpf (auch MTPS), neuer Ausdruck für das veraltete Synonym Anti-Thrombose-Strumpf
Militär:
 die Marinetechnikschule in Parow
 die Militärtechnische Schule „Erich Habersaath“ in Prora
Technik:
 eine russische Abkürzung für Mnogozelewoi transportny samoljot, auf deutsch Vielzweck-Transportflugzeug, siehe Iljuschin Il-214
 Motortankschiff
Wirtschaft:
 Markttransparenzstelle
 Manitoba Telecom Services, ein Telekommunikationsunternehmen aus Kanada
 Maschinen-Traktoren-Station, ein Ort der Instandsetzung von landwirtschaftlichen Maschinen in der DDR und Sowjetunion
 Member Technical Staff, Position für erfahrene Ingenieure in US-amerikanischen Großunternehmen
 MTS Group aus Braunschweig, Deutschland
 MTS MarkenTechnikService, ein Großhandelsunternehmen für Automobilzubehör und Fahrräder aus Karlsruhe
 MTS Systems Corporation, ein Anbieter von Simulationssystemen sowie Mess- und Sensortechnik mit Sitz in Minneapolis (Minnesota/USA)
 Minsker Traktorenwerke, Traktorenhersteller aus Weißrussland
 Mobile TeleSystems, einen Mobilfunkanbieter in Russland

mts steht für:
 Yora (ISO-639-3-Code), Varietät von Yaminawa (Sprache), eine der Pano-Sprachen der Yaminawá

m:ts steht für:
 Telekom Srbija, die größte Mobilfunkgesellschaft in Serbien

 
MTS